2 miejscowości w Polsce: 

 Bychowo – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Żmigród 
 Bychowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Gniewino